Ялбакова Елизавета Чанкышевна (Карагыс Ялбакова) (9 июля 1946, Шиба, Онгудайский район, Горно-Алтайская АО) — советская, российская, алтайская певица. Заслуженная артистка РСФСР. Почётный гражданин Республики Алтай (2016).

Биография 
Елизавета Чанкышевна Ялбакова (Карагыс Ялбакова) родилась 9 июля 1946 года в селе Шиба Онгудайского района Горно-Алтайской АО.

С пятого класса училась в Областной национальной школе, директором которой был Василий Константинович Плакас.

После школы окончила дирижёрско—хоровой факультет Московского института культуры (1967), в 1971 году училась во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства.

1967—1968 годы — методист Горно-Алтайского областного дома народного творчества.

1968—1972 годы — солистка Горно-Алтайской областной концертной бригады.

1972—1974 годы — диктор комитета по телевидению и радиовещанию Горно-Алтайского облисполкома.

1974—1977 годы- солистка-вокалистка концертно эстрадного бюро Горно-Алтайского облисполкома.

1977—1979 годы — делопроизводитель-машинистка Улаганского райкома ВЛКСМ Горно-Алтайской АО.

1982 по 1993 год — солистка-вокалистка концертно-эстрадного бюро Горно-Алтайского облисполкома.

1993—1997 годы — солистка-вокалистка ансамбля «Алтай» Государственной филармонии (город. Горно-Алтайск).

1997—2000 годы — директор ООО «Ажу».

2000 год — министр культуры Республики Алтай.

Обладательница самого высокого на Алтае, редкого тембра — колоратурного сопрано. На родине её называют алтайским соловьем.
Елизавета (Карагыс) Ялбакова стала первой исполнительницей песен алтайских композиторов Андрея Анохина, Бориса Шульгина, Александра Тозыякова, Владимира Хохолкова. В её исполнении записано более 100 произведений, несколько музыкальных альбомов. Совместно с Великорусским оркестром русских народных инструментов «Сибирь» под управлением Евгения Борисова (Барнаул), с оркестром радио и телевидения Новосибирска Карагыс Ялбекова записала песни и гастролировала по городам Сибири, участвовала в международных конкурсах, фестивалях разных стран: Польши, Бельгии, Вьетнама, Люксембурга, Турции.

Певица внесла большой вклад в развитие и пропаганду алтайской культуры, выступая на сценических площадках мира.

Карагыс Ялбакова — лауреат премии Ленинского комсомола Алтая, награждена орденом «Знак почета», является Заслуженной артисткой РСФСР.

За заслуги в творческой деятельности, плодотворную работу по сохранению гражданского согласия в обществе, укрепление мира, дружбы и сотрудничество между народами указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Карагыс Ялбаковой присвоено звание «Почетный гражданин Республики Алтай» (2016).

Почётные звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (1989)
 Почетный гражданин Республики Алтай (2016)

Награды 
 Орден «Знак почета» (1976)
 Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая

Ссылки 
 70-летие Заслуженной артистки РСФСР К.Ялбаковой
 Карагыс Ялбаковой присвоено звание «Почетный гражданин Республики Алтай»
 Јарлу јерлежистиҥ юбилейлик јайаан эҥири ӧдӧр
Юбилей Карагыс Ялбаковой
 Интервью на ТВ 
 Юбилейный вечер К.Ялбаковой
 Песни Карагыс Ялбаковой

Литература 
 В. Г. Кушнаренко-Суртаева. Карагыс — Соловей Алтая (повесть). Горно-Алтайск.- 2008. Серия «София Ургас»

Примечания 

Певцы и певицы России
Почётные граждане Республики Алтай
Заслуженные артисты РСФСР
Сопрано